Азиатский клубный чемпионат 1987 года — седьмой розыгрыш главного клубного турнира Азии. Схема соревнования в очередной раз претерпела изменения — полуфиналы прошли в виде групповых турниров, победители которых должны были сойтись в финале. Второй год подряд главный приз достался японскому клубу — «Ёмиури».

Результаты

Квалификационный раунд

Группа 1 

Матчи проходили в Кувейте.

Группа 2 

Матчи проходили в Дакке, Бангладеш.

Группа 3 

Матчи проходили в Мале, Мальдивы.

Группа 4 

Матчи проходили в Бандунге, Индонезия.

Группа 5 

Матчи проходили в Даляне, Китай.

Группа 6 

|}

Полуфинальный раунд

Группа А 

Матчи проходили в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Группа В 

Матчи проходили в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Финал 
Финал должен был состоять из двух матчей между клубами «Ёмиури» и «Аль-Хиляль». Перед первым матчем девять игроков основного состава саудовского клуба были вызваны в тренировочный лагерь национальной сборной и команда отказалась от участия в финале. Титул присуждён представителю Японии.

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1987
Футбол в Азии в 1987 году